Nikon F80 (на американском рынке N80) – однообъективная зеркальная камера Nikon, рассчитанная на плёнку типа 135. Была представлена на рынке в 2000 году.

F80 является преемницей камеры F70, но фактически  разработана на базе F100, выполненной в более компактном корпусе.

Камера F80 имеет 10 сегментный 3D матричный замер экспозиции, центровзвешенный замер экспозиции (75% площади кадра) и точечный замер в окружности диаметром 4 мм (1% площади кадра). Система автофокуса основана на модели  Multi-CAM900 с пятью датчиками, крестообразном центральном и четырёх линейных, сверху, снизу и по бокам. В системе фокусировки, впервые для зеркальных камер, был применен экран с полимерной ЖК-сетью, это позволило подсветить зоны фокусировки и добавило возможность вывода фокусировочной сетки.
 
Существовало 3 варианта камеры F80: стандартный, F80D (QD-версия) с возможностью впечатывания даты и F80S (расширенная QD-версия) с возможностью впечатывать в межкадровый интервал параметров съёмки (выдержки, диафрагмы, экспокорекции). Модели F80D и F80S отличались от стандартной F80 специальной задней крышкой в которую были интегрированы кварцевые часы с календарём рассчитанным  до 2049 года и  экран с системой управления, для контроля времени и даты.

Выпуск камеры был прекращен в 2006 году.

Ссылки 
Руководство пользователя Nikon F80, F80D, F80S 

Описание и отзывы Nikon F80, F80D, F80S на club.foto.ru 

Nikon N80 F80 Review © 2005 KenRockwell.com

Примечания 

35-мм фотоаппараты
Плёночные зеркальные фотоаппараты Nikon
Фотоаппараты, появившиеся в 2000 году